De Bende van De Suisse was een groep schilders, architecten, dichters, schrijvers en andere cultuurliefhebbers die in de periode 1920-1927 vele avonden doorbracht aan een stamtafel in het toenmalige Café Suisse aan het Vrijthof te Maastricht.

Enkele bekende leden waren Edmond Bellefroid, Julius Brouwers, Rob Graafland, Han Jelinger, Hubert Levigne, Henri Schoonbrood, Charles Nypels, Alexandre A.M. Stols en Charles Vos. Enkelen hiervan waren lid van de Limburgse Kunstkring, die eveneens regelmatig bijeenkwam in hetzelfde etablissement.

Externe link 
Kunstcollectie Le Suisse

Cultuur in Limburg (Nederland)
Kunst in Maastricht
Nederlands kunstenaarscollectief
Vrijthof (Maastricht)